Caririaçu kan syfta på:

Brasilien 

 Caririaçu (kommun), Ceará, 
 Caririaçu (ort), Ceará,